Де Фриз (собственно, ), также Де-Фриз () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Де Фриз, Джеймс Корнелиус (1811 — ок. 1881) — голландский купец, в 1864 году наладивший своё дело во Владивостоке.
 Де Фриз, Маартен Герритсен (1589—1647) — голландский мореплаватель, исследователь Сахалина и Курильских островов.
Де Фрайс, Фил (род. 1986) — английский боец смешанного стиля.
 Де Фриз, Хуго (1848—1935) — голландский ботаник и генетик, исследователь процесса эволюции.

Топоним 
 Де Фриз — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны, названный в честь Хуго Де Фриза.
 Де-Фриз — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, названный в честь Корнелиуса Де Фриза.
 Де-Фриз — полуостров в северной части Амурского залива, названный в честь Корнелиуса Де Фриза.

См. также